Kagermühle ist der Ortsname von

 Kagermühle (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Kagermühle (Schorndorf), Ortsteil der Stadt Schorndorf, Landkreis Cham, Bayern